A Bela e o Mestre, reality show a ser transmitido pela TVI em Portugal, junta pela primeira vez José Pedro Vasconcelos e Iva Domingues na apresentação. É um programa que gira em torno da dinâmica de oito casais concorrentes, os quais têm de conquistar o público. O telespectador é que decidirá qual o par que arrecadará um total de 100 mil euros.

O formato televisivo junta oito mulheres supostamente lindíssimas e cheias de confiança e outros tantos homens, inteligentes, mas com muito pouco jeito para lidar com o sexo oposto.

Eles vão ter que as educar e Elas vão ter que os treinar. O insucesso de um será o insucesso do outro. Para isso vão viver juntos durante 9 semanas numa casa.

Conceito Gerais 
Imagine 8 Mulheres de cortar o fôlego, e que, acima de tudo, gostam de se olhar ao espelho. Imagine 8 Homens muito inteligentes, mas cromos e com pouco jeito para lidar com o sexo feminino.

Uns e outros têm como objectivo provar que são capazes de ter uma dinâmica de equipa ao longo de várias semanas. Para isso vão viver juntos durante 9 semanas numa casa. Genuinamente juntos!

Eles vão ter que as educar e Elas vão ter que os treinar, até porque o insucesso de um será o insucesso do outro. Boa disposição, lágrimas, ranger de dentes, alegria e tristeza tudo junto num programa que vai pôr Portugal a vibrar!

«A Bela e o Mestre» é novo formato inovador da TVI que vai entreter os portugueses a partir de meados de Março.

Mais do que um reality-show, «A Bela e o Mestre», é uma «social experience», em que se pretende provar que estes homens e mulheres, com características tão específicas e diferentes, podem trabalhar em conjunto, tornar-se melhores pessoas, mais tolerantes e confiantes.

Tudo vai girar à volta da dinâmica de cada casal, que como unidade deve conseguir ultrapassar todos os desafios e provas e seduzir o público, que terá a última palavra, ao decidir qual o casal vencedor que vai partilhar o prémio de 100.000 €.

Poderão estes casais ultrapassar as suas diferenças e tornar-se mais do que apenas… belas e mestres? A apresentação é da Iva Domingues e do José Pedro Vasconcelos.

Mecânica do Programa

Eliminação 
Em cada programa os casais presentes começam por jogar um conjunto de provas. Os homens têm "Provas Físicas" e as mulheres "provas Culturais". 

Temos também a prova "Frente-a-Frente" onde dos dois casais nomeados no programa anterior, um será expulso, no programa seguinte, resultado da votação do público, durante a semana, e dos resultados da prova "Frente-a-Frente". 

Na prova "Frente-a-Frente", são colocadas 6 perguntas aos 2 casais que resulta numa determinada pontuação que conduz à ordenação dos dois casais, um sairá vencedor e o outro sairá vencido. Esta pontuação será reunida com a ordenação resultante do público, onde um casal saiu vencedor (o menos votado) e outro saiu vencido (obteve a maior votação para expulsão). 

A votação para "Expulsão", decorre durante toda a semana, até ao início da prova "Frente-a-Frente" do programa seguinte. A votação será da responsabilidade do público e poderá ser feita por duas vias, telefonicamente através dos números de valor acrescentado ou através do site de Internet. 
Após esta ordenação final, caso haja empate, este é resolvido com perguntas de morte súbita. O casal expulso já não volta a casa e o outro permanecerá no programa. 
Após a saída do casal, o Júri, com base nas provas anteriores e da prestação destes casais durante a semana e no próprio programa, seleccionará 4 casais que terão de jogar um conjunto de novas provas, pontuáveis. 
Os restantes casais ficam automaticamente salvos e irão para casa. 
Como resultados da soma de pontuação das provas finais com a pontuação do júri pela sua apreciação, o par que obtiver a menor pontuação, fica de imediato seleccionado e irá a votação para Expulsão. O casal com maior pontuação é de imediato "Salvo" e terá de escolher, de entre os outros 2 casais que ficaram, o segundo par que irá a votação.

Júri 
Para além da função de "Salvar" os casais, e portanto, destes não correrem o risco de serem nomeados e terem de jogar o "Frente-a-Frente", os 4 elementos do júri pontuam os casais que prestam provas finais, tendo um papel fundamental na definição dos nomeados da semana.

Prémio 
100.000€ a partilhar pelo casal vencedor

1.ª Edição

Júri 
- Clara Pinto Correia (abandonou o programa por razões profissionais após a 6ª gala)

- Paula Bobone
Licenciada em Filologia Germânica, é Professora de Gestão de Eventos na Universidade Lusófona e autora de autênticos best-sellers sobre Etiqueta, Protocolo e Imagem.

- Rui Zink
Licenciado em Estudos Portugueses e professor universitário de Literatura Portuguesa.

- Carlos Quevedo
Jornalista, escritor, dramaturgo e encenador argentino.

- Marisa Cruz
Miss Portugal. Agora divide a atenção entre o trabalho de modelo e o de apresentadora (apresentando actualmente o Não há Bela sem João).

Galas 
1º Gala (11 de março de 2007)

Os salvos:
 Telma e Nuno
 Marina e Lipari
 Sandra e Gil
 Vera e Jaime

Os 4 restantes fizeram a prova e com a pontuação do juri os 2 nomeados foram:

 Nuno e Tatiana
 Ricardo e Sara

2ª Gala (18 de março de 2007)

Ricardo e Sara são os expulsos.

Os salvos foram:
 Tatiana e Nuno
 Marina e Lipari
 Jaime e Vera

Os nomeados são:

 Sofia e Carlos
 Liliana e Daniel

3ª Gala (25 de março de 2007)

Liliana e Daniel foram expulsos.

Os salvos:
 Sandra e Gil
 Vera e Jaime

Os nomeados são:

 Sofia e Carlos
 Nuno e Telma

4ª Gala (1 de abril de 2007)

Sofia e Carlos foram expulsos.

Os salvos foram:
 Nuno e Telma

Os nomeados são:

 Nuno e Tatiana
 Gil e Sandra

5ª Gala (8 de abril de 2007)

Nuno e Tatiana foram expulsos

Entrada de 3 novos casais:

 Paulo Almeida e Maria Santos
 Márcia Silva e João Almeida
 Cristina Machado e Tiago Guimarães

6ª Gala (15 de abril de 2007)

Saída da Júri Clara Pinto Correia.

Os salvos foram:

 Nuno e Telma
 Jaime e Vera
 Lipari e Marina

Os nomeados são:

 Tiago e Cristina
 João e Marcia

7ª Gala (22 de abril de 2007)

Tiago e Cristina foram expulsos.

Entrada da novo júri: Paula Bobone.

Os salvos foram:

 Gil e Sandra
 Lipari e Marina

Os nomeados são:

 João e Márcia
 Jaime e Vera

Nuno e Telma foram expulsos da casa por agressão

8ª Gala (29 de abril de 2007)

João e Márcia foram expulsos

Os salvos foram:
(Estão na final)

 Lipari e Marina
 Jaime e Vera

Os últimos nomeados são:

 Paulo e Maria
 Gil e Sandra

9ª Gala (6 de maio de 2007)

Paulo e Maria foram expulsos.

10ª Gala - FINAL

Os vencedores do reality-show foram o casal Marina e Lipari, ficando Jaime e Vera em segundo lugar e Gil e Sandra arrecadaram a medalha de bronze.

Resumindo:
 1ºlugar-Marina e Lipari
 2ªlugar-Vera e Jaime
 3ºlugar-Sandra e Gil

Resultados

Ligações externas 
 

Reality shows da TVI
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2007
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2007
Programas de televisão em língua portuguesa